«Алоха, Скуби-Ду!» () — восьмой полнометражный рисованный мультфильм о приключениях Скуби-Ду и его друзей на острове Гавайи.

Сюжет 
Дафна получила предложение от компании «Goha Aloha» заняться дизайном одежды и поехать на Гавайи. Дафна позвала своих друзей — Велму, Фреда, Шэгги и Скуби-Ду — поехать на Гавайи вместе. А там в городке Ханахуна проходили соревнования сёрфингистов «The Big Kahuna of Hanahuna». «Большой Кахуна» — это титул победителя-сёрфингиста. На соревнования приехали любители сёрфинга из разных стран. Но тут стал появляться местный злой дух Вики-тики и пугать приехавших сёрфингистов и туристов. Друзья занялись разгадыванием местных тайн, им пришлось гоняться за ужасным Вики-тики и по морским волнам, и по джунглям и по лабиринтам пещер местного вулкана, и даже принять участие в соревнованиях сёрфингистов, где хорошо выступили Дафна, Шэгги и даже Скуби-Ду.

Роли озвучивали 
 Фрэнк Уэлкер — Фред и Скуби-Ду
 Кейси Кейсем — Шэгги
 Минди Кон — Велма
 Грей Делайл — Дафна

Ссылки 
 

Мультфильмы США 2005 года
Мультфильмы о спорте
Мультфильмы о Скуби-Ду
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы о сёрфинге
Фильмы с действием на Гавайях
Полнометражные мультфильмы США
Рисованные мультфильмы США